Хима́р ( — покрывало (женское); вуаль) — платок, которым мусульманки покрывают голову и переднюю часть груди, но не лицо. Иногда может означать не только платок, но и любое покрывало вообще.

В Аравии женщины носили платки-химары и до появления ислама, но обычно не покрывали ими шею и грудь. Не идентичен понятию хиджаб, но иногда слово «хиджаб» также переводят как «платок». В 31-м аяте суры «Ан-Нур» содержится требование для новообращённых мусульманок: «…и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди…». В этом аяте слово химар используется во множественном числе (, хумур).

См. также 
 Хиджаб

Примечания 

Исламские термины